Neustädter Markt (Dresden) - plein in Dresden
 Neustädter Markt (Leipzig) - plein in Leipzig
 Neustädter Markt (Hannover) - plein in Hannover
 Neustädter Markt (Hildesheim) - plein in Hildesheim